Athos henviser til flere artikler:
 Athos (mytologi) – en af Giganterne i den græske mytologi
 Athos (bjerg) – et forbjerg i Grækenland
 Athos (Dumas) – en romanfigur fra Alexandre Dumas, den ældres De tre musketerer